Франко-русский союз — военно-политический союз Российской империи и Третьей Французской республики для упрочения европейского мира, который был основным вектором внешней политики двух государств в 1891—1917 годах и предшествовал созданию тройственной Антанты. 

Франко-русский союз противостоял Тройственному союзу во главе с Германией.

Заключение союза 

После разгрома во Франко-прусской войне Франция вынуждена была готовиться к реваншу в дипломатической изоляции. Англия со своей стороны вела дипломатическую войну с Россией в Средней Азии и на Ближнем Востоке.

Чтобы избежать дипломатической изоляции, российский министр иностранных дел Николай Гирс начал переговоры с правительством Сади Карно. Изумивший всю Западную Европу союз монархической империи и республиканского государства был оформлен соглашением 1891 года и секретной военной конвенцией 18 августа 1892 года. Стороны обязывались оказывать взаимную помощь в случае нападения Германии или Австро-Венгрии на Россию или Италии и Германии на Францию. В дальнейшем союз был подтверждён русско-французской военно-морской конвенцией 1912 года.

11 (23) июля 1891 года в Кронштадт с визитом прибыла французская эскадра. Император Александр III лично приветствовал французскую эскадру; выслушал исполнение французского революционного гимна «Марсельезы» в Петергофе во время обеда, что произвело впечатление на петербургскую публику.

Жившая воспоминаниями о разгроме её немцами в 1870 году, Франция 80-х годов видела в России свою спасительницу. Вот почему приём русской эскадры адмирала Авелана в Тулоне, первый приезд Александра III во Францию, грандиозный, ставший историческим, парад в его честь — все эти события медового месяца франко-русской дружбы врезались в памяти целых поколений, и воспоминания о них дожили до моих дней. Французский генералитет рассказывал мне об этом, захлебываясь от восторга.

21 августа 1891 года Россия и Франция подписали соглашение о консультации всех вопросов и политической договорённости обеих сторон.

27 августа 1892 года соглашение было дополнено военной конвенцией, подписанной начальниками генеральных штабов России и Франции Н. Н. Обручевым и Р. Буадефром.

Франция обязывалась выставить 1 млн 300 тыс. солдат, а Россия — от 700 до 800 тысяч. В конвенции подчеркивалось, что в случае военных действий эти силы должны будут быстро и целиком подтянуты к границам с Германией, так чтобы ей пришлось вести войну сразу на востоке и на западе. По конвенции стороны обязывались предоставлять разведывательную информацию о численности войск и предпринимаемых шагах стран Тройственного союза. Конвенция сохраняла свою силу до тех пор, пока будет существовать Тройственный союз.

К началу 1894 года стабилизировались русско-германские отношения, обострившиеся в ходе таможенной войны. В феврале завершились переговоры о заключении торгового договора. Германское правительство и лично Вильгельм II поддерживали и пропагандировали его; (16) марта, после одобрения договора рейхстагом, Вильгельм II приезжал в российское посольство в Берлине, чтобы принести личные поздравления. Вильгельм II надеялся, что улучшение русско-германских отношений ослабит связи между Россией и Францией. Однако, в правящих верхах России улучшение отношений с Германией считали важным делом, и министр рассматривал договор как возможность поддержания мира с соседней империей.

8 января 1894 года конвенция была ратифицирована императором Александром III и президентом Сади Карно. Заключение франко-русского союза позволило России активизировать укрепление своих позиций на Дальнем Востоке на рубеже XIX—XX веков. Однако известие о смерти Александра III вызвало тревогу и в Париже начали переживать за судьбу франко-русского союза. Но министр иностранных дел смог убедить французов в том, что никаких перемен во франко-русских отношениях не произойдет.

Военное сотрудничество 

В 1900, 1901, 1906, 1907, 1908, 1910, 1911, 1912 и 1913 годах происходили совещания руководителей французского генерального штаба и российского Главного штаба (с 1905 года — Главного управления Генерального штаба). На этих совещаниях координировались планы на случай войны. В частности, на совещании 1900 года рассматривалась не только возможность войны со странами Тройственного союза, но и с Великобританией. Было решено, что если Великобритания нападёт на Францию, то Россия двинет войска в направлении Афганистана и Британской Индии. В свою очередь, если Великобритания нападёт на Россию, Франция должна была сосредоточить войска на побережье пролива Ла-Манш и создать угрозу высадки десанта в Великобритании.

Культурное и экономическое сотрудничество 

В 1890-е годы стало бурно развиваться и культурное сотрудничество России и Франции. Самый элегантный мост Парижа был назван в честь Александра III, тогда как в Петербурге президент Феликс Фор участвовал в освящении начавшегося строительства по проекту французской фирмы «Батиньоль» (фр.) Троицкого моста через Неву (12 августа 1897 года).

Не менее важным, чем военное и культурное, было и экономическое измерение Франко-русского союза. Большое значение для развития российской экономики имели займы, размещаемые во Франции, как государственные, так и муниципальные, банковские и промышленные. Кроме займов большое значение также играло участие французского капитала в российских акционерных предприятиях. В начале XX века около четверти всех французских инвестиций за пределами Франции приходилось на Россию.

Денонсация 
В период Большой смуты в России советская власть, установившаяся в Петрограде, заявляет о своем желании прекратить Мировую войну, и начать переговоры о её прекращении. Правительство Французской республики пыталось сохранить союз с Россией, отправив совместную ноту в Россию, составленную с итальянскими и английскими представителями. 21 ноября 1917 года в письме, адресованном Верховному главнокомандующему русскими войсками Н, Н. Духонину, напоминалось об обязательствах России, вытекающих из соглашения от 5 сентября 1914 года, запрещающего подписавшим сторонам договор Антанты заключить мир с Германской империей и её союзниками. Поскольку российское правительство не дало никакого ответа, Жорж Клемансо, тогдашний президент Французского совета, объявил, что не признает правительство, действовавшее с начала месяца в России, фактически прекратив франко-русско-английский союз.

В канун окончания Первой мировой войны Антанта приняла решение «расширить Румынский фронт на восток» и занять часть стратегически важных регионов в бывшей австро-германской зоне оккупации на Юге России. Французские войска высадили десанты в Одессе и в Крыму в ноябре 1918 года, англичане высадились в Закавказье.

См. также 
 Пентархия
 Иностранная военная интервенция в России

Примечания

Литература

Ссылки 
 Документы по заключению франко-русского союза (1891—1893 гг.)
 Текст военной конвенции 1892 года на английском
 Проект военной конвенции между Россией и Францией 5(17) августа 1892 г
 Николай Троицкий. Русско-французский союз // Россия в XIX веке. Курс лекций. — М., 1997.
 В. И. Бовыкин. Французский капитал в акционерных предприятиях России накануне Октября
 Спор профессоров А. З. Манфреда и Ренувена о значении союза, с 97

Российско-французские отношения
Международные договоры XIX века
Военно-политические блоки
Александр III
Договоры Франции периода Третьей республики
Международные договоры Российской империи
Вооружённые силы Российской империи